Квітко Валентина Олександрівна — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Квітко Лев Мойсейович — єврейський поет, писав мовою ідиш.
 Квітко Олександр Костянтинович — підполковник Дієвої Армії УНР.
 Квітко Семен Кузьмич (1855—1917) — нафтохімік, автор нового способу термічного розкладання нафтового залишку.